Суперкубок Білорусі з футболу 2020 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 березня 2020 року між чемпіоном Білорусі Динамо-Берестя та володарем кубка Білорусі Шахтарем.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2020
Білорусь
2020 у білоруському спорті